Baška kan syfta på:

Geografi

Kroatien 

 Baška, Kroatien – en kommun i Kroatien,

Tjeckien 

 Baška, Tjeckien – en kommun i Tjeckien, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar